Сыреси — название населённых пунктов в России:

 Сыреси — село в Сурском районе Ульяновской области.
 Сыреси — село в Порецком районе Чувашии.

См. также 
 Мордовские Сыреси
 Наборные Сыреси
 Береговые Сыреси